Анатолий Андреевич Ананьев:
 Ананьев, Анатолий Андреевич (1900—1942) — советский государственный и партийный деятель, Первый секретарь Витебского обкома КП(б)Б.
 Ананьев, Анатолий Андреевич (1925—2001) — русский советский прозаик. Герой Социалистического Труда.